Никола́й Тимофе́евич Тимофе́ев:
 Тимофеев, Николай Тимофеевич (1885—1942) — российский деятель революционного движения, большевик, советский партийный работник.
 Тимофеев, Николай Тимофеевич (род. 1955) — советский и российский тромбонист, заслуженный артист РФ.
 Тимофеев, Николай Тимофеевич (1860—?) — крестьянин, депутат Государственной думы III созыва от Псковской губернии.